Plusieurs évènements de l’histoire de l’Égypte portent le nom de révolution égyptienne :
 la révolution égyptienne de 1919, contre le colonialisme britannique et qui aboutit à l’indépendance en 1922 ;
 la révolution égyptienne de 1952, menée par les officiers libres et qui renverse le roi Farouk ;
 la révolution égyptienne de 2011, qui renverse le dictateur Hosni Moubarak ;
 la révolte d'Urabi Pacha, en 1881, est aussi considérée comme une révolution.